La Liga Profesional de Béisbol Colombiano 2019-20, es la cuadragésima cuarto edición del béisbol invernal en Colombia. Como principal novedad está el regreso de Vaqueros de Montería y el debut de Gigantes de Barranquilla luego de no poder realizarlo en la temporada anterior, y la inclusión de una nueva plaza en la ciudad de Santa Marta con Leones ampliándose el número de equipos a seis.

El campeón disputará la Serie del Caribe 2020 en representación de Colombia en Puerto Rico, luego que fuera retirada la invitación a Cuba por parte de la Confederación de Béisbol del Caribe por problemas de visados.

Novedades 
El torneo estará marcado por diferentes cambios y novedades:

 El torneo es organizado por la División Profesional de Béisbol Colombiano (DIPROBEISBOL) reemplazando a la Liga Colombiana de Béisbol Profesional (LCBP)
 Se cambia el nombre del torneo a Liga Profesional de Béisbol Colombia
 Se amplia el número de participantes en el torneo de 4 a 6 equipos
 Gigantes de Barranquilla hace su debut mientras Vaqueros de Montería reaparece después de 20 años.
 La ciudad de Santa Marta se convierte en la nueva plaza del torneo con el traslado de Leones de Montería, ahora como Leones de Santa Marta

Equipos participantes

Confirmados

Temporada regular 
Disputada a partir del 8 de noviembre de 2019 hasta el 29 de diciembre de 2019.

Posiciones

Resultados

Resumen de las series

Fase final 
Clasificaron los cuatro primeros de la primera fase.

Pre-Play Off 
Disputada a cinco juegos entre el 1° vs 4° y el 2° vs 3° de la primera ronda.

Desarrollo 
Vaqueros y Gigantes sorprendieron en el arranque de las serie tras vencer a sus rivales figurando como visitantes ante Toros y Caimanes respectivamente. El equipo Sincelejano logró igualar la serie 1-1 en casa en una victoria 3-2 que se complicó en las dos últimas entradas con las dos carreras anotadas por el equipo visitante, por otro lado Caimanes figurando como local perdía dominaba el segundo juego por 5-1 hasta la sexta entrada cuando Gigantes anota 4 carreras para empatar el juego 5-5 que se disputó hasta la décima entrada que finalmente el equipo local logró ganar para igualar la serie 1-1. En Montería los Toros ganaban desde la primera entrada el tercer juego por 4-0 pero en la quinta entrada Vaqueros le dio vuelta al marcador 5-4 para finalmente llevarse la victoria y poner la serie a su favor 2-1, Gigantes por su parte oficiaba de local ante Caimanes a quien dominó hasta la quinta entrada con 5 carreras por 1 luego de una reacción de equipo saurio en la sexta entrada que puso el juego 4-5 para acortar distantias, sin embargo los locales lograron cerrar la victoria por 6-4 para poner la serie a su favor 2-1. 

En el cuarto juego de la serie barranquillera los Gigantes nuevamente comandaron el juego con una victoria 4-0 hasta la novena entrada cuando Caimanes logró anotar dos carreras, llenando las bases con Dilson Herrera, Audy Ciriaco quienes anotaron las carreras gracias a Harold Ramírez teniendo incluso la opción de irse arriba pero finalmente en un emocionante cierre los debutantes obtuvieron el pase a la final con victoria 4-2 y la serie a favor 3-1. Otro emocionante juego se vivió en Montería con doble remontada, Toros vencía 5-2 a los locales hasta el séptimo episodio luego llegaría la reacción de Vaqueros con un 6-5 para irse arriba en el marcador, finalmente en la novena entrada el equipo visitante anotaría 3 carreras que le darían la victoria 8-5 para dejar la igual 2-2 el play off y llevarse la serie a casa para definir el cupo de la final en el quinto juego. Vaqueros se fue arriba desde la segunda entrada en el último juego llegando a superar a los Toros 6-0 en 7 entradas, los locales reaccionaron en la octava entrada con 3 carreras pero no fue suficiente para remontar, llevándose así el equipo monteriano el juego 6-3 y la serie 3-2 para disputar la final.

Serie 1 

{| cellpadding="10"
|- align="left" style="vertical-align: top"
| 
{| width="1050" style="font-size: 100%; border: 1px solid gray;" cellpadding="1"
|- align="center" style="font-size: larger;"
| colspan=6 style="background: #CCFFCC;" | Serie Pre-Play Off Final 2019-20 Vaqueros gana la serie ante Toros por 3-2
|-
|
{{Partidos
|local      = Toros de Sincelejo
|resultado  = 6 – 7
|visita     = Vaqueros de Montería
|fecha      = Juego 1, 3 de enero, 19:00 (UTC-5)
|estadio    = Veinte de Enero
|ciudad     = Sincelejo
|asistencia = 4326
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia41.pdf
|suceso     = Detalle
{{Linescore|Compact=x ||Road=Vaqueros |RoadAbr=VAQ |R1=2 |R2=0 |R3=3 |R4=0 |R5=0 |R6=0 |R7=0 |R8=1 |R9=1 |RR=7 |RH=11 |RE=1
|Home=Toros |HomeAbr=TOR |H1=0 |H2=0 |H3=0 |H4=0 |H5=2 |H6=0 |H7=0 |H8=3 |H9=1 |HR=6 |HH=7 |HE=3 |WP=Anthony Vizcaya (1-0) |LP=Alsis Herrera (0-1) |SV=Julio Pinto (1) |RoadHR= |HomeHR=Derwin Pomare (1) |}}
Umpires:  Duración: 3h 32m 
}}
{{Partidos
|local      = 'Toros de Sincelejo
|resultado  = 3 – 2
|visita     = Vaqueros de Montería
|fecha      = Juego 2, 4 de enero, 17:00 (UTC-5)
|estadio    = Veinte de Enero
|ciudad     = Sincelejo
|asistencia = 2543
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia42.pdf
|suceso     = Detalle
{{Linescore|Compact=x ||Road=Vaqueros |RoadAbr=VAQ |R1=0 |R2=0 |R3=0 |R4=0 |R5=0 |R6=0 |R7=1 |R8=1 |R9=0 |RR=2 |RH=0 |RE=0
|Home=Toros |HomeAbr=TOR |H1=0 |H2=0 |H3=0 |H4=1 |H5=0 |H6=2 |H7=0 |H8=0 |H9=X |HR=3 |HH=0 |HE=0 |WP=Gueddy Guerra (1-0) |LP=Yesid Salazar (0-1) |SV=Luis Escobar (1) |RoadHR= |HomeHR=Robinson Cabrera (1), Manuel Joseph (1) |}}Umpires:  Duración: 2h 32m 
}}
{{Partidos
|local      = Vaqueros de Montería
|resultado  = 5 – 4
|visita     = Toros de Sincelejo
|fecha      = Juego 3, 6 de enero, 16:00 (UTC-5)
|estadio    = Dieciocho de Junio
|ciudad     = Montería
|asistencia = 6865
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia43.pdf
|suceso     = Detalle
{{Linescore|Compact=x ||Road=Toros |RoadAbr=TOR |R1=4 |R2=0 |R3=0 |R4=0 |R5=0 |R6=0 |R7=0 |R8=0 |R9=0 |RR=4 |RH=7 |RE=0
|Home=Vaqueros |HomeAbr=VAQ |H1=0 |H2=0 |H3=0 |H4=0 |H5=5 |H6=0 |H7=0 |H8=0 |H9=X |HR=5 |HH=9 |HE=1 |WP=Edinson Frias (1-0) |LP=Samuel Gervacio (0-1) |SV=Anthony Vizcaya (1) |RoadHR=Mauricio Ramos (1), Manuel Joseph (1) |HomeHR= |}}Umpires:  Duración''': 3h 24m 
}}
{{Partidos
|local      = Vaqueros de Montería
|resultado  = 6 – 8
|visita     = Toros de Sincelejo
|fecha      = Juego 4, 7 de enero, 00:00 (UTC-5)
|estadio    = Dieciocho de Junio
|ciudad     = Montería
|asistencia = 7865
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia44.pdf
|suceso     = DetalleUmpires- HP: Alejandro Valiente 1B: William Peinado 2B: Manuel Salazar 3B: Jimmy Pacheco Duración: 3h 54m 
}}
{{Partidos
|local      = Toros de Sincelejo
|resultado  = 3 – 6
|visita     = Vaqueros de Montería
|fecha      = Juego 5, 8 de enero, 17:00 (UTC-5)
|estadio    = Veinte de Enero
|ciudad     = Sincelejo
|asistencia = 8745
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia45.pdf
|suceso     = Detalle

Umpires- HP: William Cogollo 1B: Manuel Salazar 2B: Ronald Escudero 3B: Neder Martínez  Duración: 3h 40m 
}}
|}
|}

 Serie 2 

{| cellpadding="10"
|- align="left" style="vertical-align: top"
| 
{| width="1050" style="font-size: 100%; border: 1px solid gray;" cellpadding="1"
|- align="center" style="font-size: larger;"
| colspan=6 style="background: #CCFFCC;" | Serie Pre-Play Off Final 2019-20 Gigantes gana la serie ante Caimanes por 3-1
|-
|
{{Partidos
|local      = Caimanes de Barranquilla
|resultado  = 5 – 7
|visita     = Gigantes de Barranquilla
|fecha      = Juego 1, 3 de enero, 19:00 (UTC-5)
|estadio    = Édgar Rentería
|ciudad     = Barranquilla
|asistencia = 7865
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia41.pdf
|suceso     = Detalle
{{Linescore|Compact=x ||Road=Gigantes |RoadAbr=GIG |R1=0 |R2=1 |R3=0 |R4=0 |R5=2 |R6=0 |R7=3 |R8=0 |R9=1 |RR=7 |RH=6 |RE=1
|Home=Caimanes |HomeAbr=CAI |H1=0 |H2=1 |H3=2 |H4=0 |H5=2 |H6=0 |H7=0 |H8=0 |H9=0 |HR=5 |HH=9 |HE=4 |WP=Hernán Guzmán (2-0) |LP=José Altamiranda (1-1) |SV=Ramón Molan (6) |RoadHR= |HomeHR=Ramón Marcelino (1) |}}
Umpires:  Duración: 3h 36m 
}}
{{Partidos
|local      = Caimanes de Barranquilla
|resultado  = 6 – 5
|visita     = Gigantes de Barranquilla
|fecha      = Juego 2, 4 de enero, 17:00 (UTC-5)
|estadio    = Édgar Rentería
|ciudad     = Barranquilla
|asistencia = 8754
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia42.pdf
|suceso     = Detalle
{{Linescore|Compact=x ||Road=Gigantes |RoadAbr=GIG |R1=1 |R2=0 |R3=0 |R4=0 |R5=0 |R6=4 |R7=0 |R8=0 |R9=0 |R10=0 |RR=5 |RH=0 |RE=0
|Home=Caimanes |HomeAbr=CAI |H1=0 |H2=0 |H3=0 |H4=3 |H5=2 |H6=0 |H7=0 |H8=0 |H9=0 |H10=1 |HR=6 |HH=0 |HE=0 |WP=Víctor Capellán |LP=Ramón Molan |SV= |RoadHR= |HomeHR= |}}
Umpires- HP: Luis Alvarado 1B: Jorge Castillo 2B: Rodolfo Gutiérrez 3B: Luis Mejia  Duración: 4h 20m 
}}
{{Partidos
|local      = Gigantes de Barranquilla
|resultado  = 6 – 4
|visita     = Caimanes de Barranquilla
|fecha      = Juego 3, 6 de enero, 16:00 (UTC-5)
|estadio    = Édgar Rentería
|ciudad     = Barranquilla
|asistencia = 9765
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia43.pdf
|suceso     = Detalle
{{Linescore|Compact=x ||Road=Caimanes |RoadAbr=CAI |R1=0 |R2=1 |R3=0 |R4=0 |R5=0 |R6=3 |R7=0 |R8=0 |R9=0 |RR=4 |RH=6 |RE=2
|Home=Gigantes |HomeAbr=GIG |H1=0 |H2=0 |H3=1 |H4=0 |H5=4 |H6=1 |H7=0 |H8=0 |H9=X |HR=6 |HH=9 |HE=0 |WP=Jefri Hernandez (1-0) |LP=Julio Vivas (0-1) |SV=Morlan Ramon (1) |RoadHR=Audy Ciriaco (1) |HomeHR= |}}
Umpires- HP: Dario Rivero 1B: Maikol Tibabujo 2B: Luis Alvarado 3B: Jeivan Méndez Duración: 3h 34m 
}}
{{Partidos
|local      = Gigantes de Barranquilla
|resultado  = 4 – 2
|visita     = Caimanes de Barranquilla
|fecha      = Juego 4, 7 de enero, 19:00 (UTC-5)
|estadio    = Édgar Rentería
|ciudad     = Barranquilla
|asistencia = 9576
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia44.pdf
|suceso     = Detalle
{{Linescore|Compact=x ||Road=Caimanes |RoadAbr=CAI |R1=0 |R2=0 |R3=0 |R4=0 |R5=0 |R6=0 |R7=0 |R8=0 |R9=2 |RR=2 |RH=0 |RE=0
|Home=Gigantes |HomeAbr=GIG |H1=0 |H2=2 |H3=0 |H4=0 |H5=0 |H6=0 |H7=2 |H8=0 |H9=X |HR=4 |HH=0 |HE=0 |WP=Jackson Solarte |LP=Luis Moreno |SV= |RoadHR= |HomeHR= |}}
Umpires- HP: Maikol Tibabijo 1B: Luis Alvarado 2B: Jorge Castillo 3B: Darío Rivero Duración: 3h 02m 
}}
|}
|}

 Play Off Final 
Disputada a siete juegos por los dos ganadores de la fase anterior.

{| cellpadding="10"
|- align="left" style="vertical-align: top"
| 
{| width="1050" style="font-size: 100%; border: 1px solid gray;" cellpadding="1"
|- align="center" style="font-size: larger;"
| colspan=6 style="background:#D0E7FF;" | Serie Play Off Final 2019-20 Vaqueros gana la serie ante Gigantes por 4-1
|-
|
{{Partidos
|local      = Gigantes de Barranquilla
|resultado  = 2 – 3
|visita     = '''Vaqueros de Montería
|fecha      = Juego 1, 11 de enero, 17:00 (UTC-5)
|estadio    = Édgar Rentería
|ciudad     = Barranquilla
|asistencia = 11.856
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia46.pdf
|suceso     = Detalle
{{Linescore|Compact=x ||Road=Vaqueros |RoadAbr=VAQ |R1=0 |R2=2 |R3=0 |R4=0 |R5=0 |R6=0 |R7=1 |R8=0 |R9=0 |RR=3 |RH=9 |RE=1
|Home=Gigantes |HomeAbr=GIG |H1=1 |H2=0 |H3=0 |H4=0 |H5=0 |H6=0 |H7=0 |H8=0 |H9=1 |HR=2 |HH=6 |HE=0 |WP=Anthony Vizcaya (1-0) |LP=Changarotty (0-1) |SV=Yesid Salazar (1) |RoadHR= |HomeHR= |}}Umpires: HP: Alejandro Valiente 1B: Maikol Tibabijo 2B: Manuel Salazar 3B: Jorge Castillo.  Duración: 3h 10m 
}}
{{Partidos
|local      = Gigantes de Barranquilla
|resultado  = 1 – 8
|visita     = Vaqueros de Montería
|fecha      = Juego 2, 12 de enero, 16:00 (UTC-5)
|estadio    = Édgar Rentería
|ciudad     = Barranquilla
|asistencia = 11.976
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia47.pdf
|suceso     = Detalle
{{Linescore|Compact=x ||Road=Vaqueros |RoadAbr=VAQ |R1=1 |R2=0 |R3=0 |R4=0 |R5=3 |R6=0 |R7=3 |R8=1 |R9=0 |RR=8 |RH=11 |RE=0
|Home=Gigantes |HomeAbr=GIG |H1=0 |H2=0 |H3=0 |H4=0 |H5=0 |H6=0 |H7=1 |H8=0 |H9=0 |HR=1 |HH=7 |HE=1 |WP=José Altamonte (1-0) |LP=Jefri Hernández (0-1) |SV= |RoadHR= |HomeHR= |}}Umpires: HP: Maikol Tibabijo 1B: Darío Rivero 2B: Luis Alvarado 3B: Manuel Salazar.  Duración''': 3h 20m 
}}
{{Partidos
|local      = Vaqueros de Montería
|resultado  = 12 – 4
|visita     = Gigantes de Barranquilla
|fecha      = Juego 3, 14 de enero, 19:00 (UTC-5)
|estadio    = Dieciocho de Junio
|ciudad     = Montería
|asistencia = 3876
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia48.pdf
|suceso     = DetalleUmpires: HP: Darío Rivero 1B: Luis Alvarado 2B: Manuel Salazar 3B: William Peinado.   Duración: 3h 27m 
}}
{{Partidos
|local      = Vaqueros de Montería
|resultado  = 4 – 7
|visita     = Gigantes de Barranquilla
|fecha      = Juego 4, 15 de enero, 19:00 (UTC-5)
|estadio    = Dieciocho de Junio
|ciudad     = Montería
|asistencia = 3.987
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia49.pdf
|suceso     = Detalle

Umpires:  HP: Luis Alvarado 1B: Manuel Salazar 2B: Alejandro Valiente 3B: Dario Rivero.  Duración: 3h 28m 
}}
{{Partidos
|local      = Vaqueros de Montería
|resultado  = 8 – 0
|visita     = Gigantes de Barranquilla
|fecha      = Juego 5, 16 de enero, 19:00 (UTC-5)
|estadio    = Dieciocho de Junio
|ciudad     = Montería
|asistencia = 4.000
|reporte    = http://federacioncolombianadebeisbol.com/2019/lpb/dia50.pdf 
|suceso     = Detalle
{{Linescore|Compact=x ||Road=Gigantes |RoadAbr=GIG |R1=0 |R2=0 |R3=0 |R4=0 |R5=0 |R6=0 |R7=0 |R8=0 |R9=0 |RR=0 |RH=6 |RE=0
|Home=Vaqueros |HomeAbr=VAQ |H1=0 |H2=0 |H3=0 |H4=1 |H5=1 |H6=1 |H7=5 |H8=0 |H9=X |HR=8 |HH=13 |HE=0 |WP=Anthony Vizacaya (2-0) |LP=Will Changaroty (0-2) |SV= |RoadHR=Robinson Cabrera (1) |HomeHR= |}}Umpires: HP: Manuel Salazar 1B: William Peinado 2B: Dario Rivero 3B: Jorge Mestra.  Duración''': 3h 34m 
}}
|}
|}

 Los mejores Temporada regular actualizada al 29 de diciembre''

Bateadores

Lanzadores

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional

Béisbol en Colombia
Temporadas de la LCBP
Béisbol en 2019
Béisbol en 2020
Deporte en Colombia en 2019
Deporte en Colombia en 2020